Арки (итал. Archi; греч. Αρκοί) — многозначный термин.

 Арки — город в Италии, расположен в регионе Абруццо, подчинён административному центру Кьети (провинция).
 Арки (остров) — остров в Эгейском море. 
 Арки (моллюски) — семейство моллюсков.

См. также 
 Арчес (национальный парк)